Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2017 fand vom 11. bis zum 17. September 2017 in Kochi statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O35.

Herreneinzel

Setzliste 
 Stanislav Pukhov (Champion, Gold)
 Jan Fröhlich (2. Runde)
 Naruenart Chuaymak (Finale, Silber)
 Morten Eilby Rasmussen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Noriko Sanada (Halbfinale, Bronze)
 Olga Arkhangelskaya (Champion, Gold)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
 Rupesh Kumar / Sanave Thomas (Champions, Gold)
 J. B. S. Vidyadhar / Valiyaveetil Diju (Finale, Silber)
 Naruenart Chuaymak / Thitipong Lapoe (Halbfinale, Bronze)
 Josemari Fujimoto / Matsumoto Masayuki (Halbfinale, Bronze)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Rie Matsumoto / Noriko Sanada (Finale, Silber)
 Olga Arkhangelskaya / Maria Koloskova (Champions, Gold)

Gruppe A

Gruppe B

Endrunde

Mixed

Setzliste 
 Alexey Katkov / Olga Arkhangelskaya (2. Runde)
 Morten Eilby Rasmussen /  Lynne Swan (Halbfinale, Bronze)
 Felix Hoffmann / Claudia Vogelgsang (Finale, Silber)
 Matsumoto Masayuki / Rie Matsumoto (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
Turnierseite

Senioren 2017
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2017
Weltmeisterschaft 2017